Belle River ist der Name folgender

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Belle River (Louisiana)
 Belle River (Michigan), mit Kraftwerk Belle River
 Belle River (Minnesota)
 Belle River Township, Minnesota

in Kanada:
 Belle River (Ontario)

Fließgewässer:
 Belle River (Fluss in Louisiana)
 Belle River (Fluss in Michigan)
 Belle River (Fluss in Ontario)

Siehe auch:
 Bell River
 Belle Rive